Il doppio del torneo di tennis Hansol Korea Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Cho Yoon-jeong e Jeon Mi-ra che hanno battuto in finale Chuang Chia-jung e Hsieh Su-wei 6–3, 1–6, 7–5.

Teste di serie 

 Shinobu Asagoe /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
 Milagros Sequera /  Mashona Washington (semifinali)

 Bryanne Stewart /  Samantha Stosur (quarti di finale)
 Adriana Serra Zanetti /  Silvija Talaja (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hansol Korea Open 2004